

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 15 podstawowych
 Kazimierzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Kazimierzów – przysiółek wsi Jaźwiny w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Kazimierzów – część wsi Ławki w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Kazimierzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie 
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Koluszki 
 Kazimierzów – część wsi Marianka w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Kazimierzów – osada w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Regnów 
 Kazimierzów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn 
 Kazimierzów – część wsi Anielin w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica 
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn 
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek 
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Kazimierzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Kazimierzów – część wsi Żelisławice w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz

Inne 
 Kazimierzów – była kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska

Zobacz też 
 Kazimierzówka